Färntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Färntjärnarna, sjö i Älvdalens kommun,  (3,3 ha)
Färntjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Färntjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Färntjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn